Кредитний дефолтний своп